Die World Series 1991 war die 88. Auflage des Finals der Major League Baseball zwischen dem Champion der American League, den Minnesota Twins, und den Atlanta Braves als Meister der National League. Sieger der „Best of Seven“-Serie wurden die Minnesota Twins mit 4:3 Siegen.

Bemerkenswert ist, dass alle sieben Partien von den Heimteams gewonnen wurden. Die World Series wird im ESPN-Ranking zu den Besten aller Zeiten gezählt. Fünf der sieben Spiele wurden mit nur einem Run Differenz beendet, vier der Spiele waren walk-off wins, entschieden sich also erst durch Punktgewinne in der unteren Hälfte des letzten Innings. Zudem fiel in drei Begegnungen die Entscheidung erst in der Verlängerung („Extra Innings“).

Mit insgesamt 69 Runs hält die Serie den ewigen Rekord der meisten Runs in einer World Series, die über sieben Spiele ging (1993 wurden in nur sechs Spielen 81 Runs erzielt).

Als MVP der World Series wurde Jack Morris ausgezeichnet.

Der Weg in die World Series

Übersicht der Spiele 

¹ Spiel 3 ging über 12 Innings.

² Spiel 6 ging über 11 Innings.

³ Spiel 7 ging über 10 Innings.

Die Spiele im Einzelnen

Spiel 1 
Samstag, 19. Oktober 1991 im Hubert H. Humphrey Metrodome in Minneapolis, Minnesota

Spiel 2 
Sonntag, 20. Oktober 1991 im Hubert H. Humphrey Metrodome in Minneapolis, Minnesota

Spiel 3 
Dienstag, 22. Oktober 1991 im Atlanta-Fulton County Stadium in Atlanta, Georgia

Spiel 4 
Mittwoch, 23. Oktober 1991 im Atlanta-Fulton County Stadium in Atlanta, Georgia

Spiel 5 

Donnerstag, 24. Oktober 1991 im Atlanta-Fulton County Stadium in Atlanta, Georgia

Spiel 6 
Samstag, 26. Oktober 1991 im Hubert H. Humphrey Metrodome in Minneapolis, Minnesota

Spiel 7 
Sonntag, 27. Oktober 1991 im Hubert H. Humphrey Metrodome in Minneapolis, Minnesota

Einzelnachweise 

1991
Baseball 1991
Sportveranstaltung in Minneapolis
Sportveranstaltung in Atlanta
Hubert H. Humphrey Metrodome
Atlanta Braves
Minnesota Twins